Rosenheim steht für:
 Rosenheim, eine Stadt in Bayern 
 Bahnhof Rosenheim, den Bahnhof der Stadt 
 Rosenheim (Landkreis Altenkirchen), Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Rosenheim (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft von Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rosenheim, deutscher Name von Ružinov, Stadtteil von Bratislava, Slowakei
 Landkreis Rosenheim in Bayern

Rosenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Rosenheim (1865–1942), deutscher Chemiker
 Bernd Rosenheim (* 1931), deutscher Bildhauer und Maler
 Felix Rosenheim (1913–1973), deutscher Anwalt und Schriftsteller
 Jacob Rosenheim (1870–1965), deutscher Rabbiner
 Käte Rosenheim (1892–1979), deutsch-amerikanische Sozialarbeiterin

 Otto Rosenheim (1871–1955), britischer Biochemiker
 Richard Rosenheim (1883–1964), deutscher Theaterdirektor, Journalist und Hochschullehrer
 Theodor Rosenheim (1860–1939), deutscher Internist 

Siehe auch:
 Villa Rosenheim in Radebeul, Sachsen
 Burg Rosenheim in Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim 
 Rosenheim-Museum in Offenbach am Main

 Out of Rosenheim, deutsch-amerikanischer Film von Percy Adlon (1987)
 Die Rosenheim-Cops, deutsche Fernsehserie (ab 2002)